Lorković ist der Familienname folgender Personen:

 Blaž Lorković (1839–1892), österreich-ungarischer Wirtschaftswissenschaftler und Schriftsteller
 Ivan Lorković (1876–1926), kroatischer Politiker in Kroatien-Slawonien und Jugoslawien
 Mladen Lorković (1909–1945), kroatischer Politiker (Ustascha)
 Melita Lorković (1907–1987), jugoslawische Pianistin
 Radoslav Lorković (* 1958), kroatischer Pianist und Akkordeonist
 Zdravko Lorković (1900–1998), jugoslawischer Insektenkundler